Rosemont est un quartier de Besançon situé à l'ouest de la ville.

Géographie 
Le site est situé entre Planoise et Saint-Ferjeux

Histoire 
Niché au pied du mont Rognon, le quartier était couvert de vignes avant d'être reboisé par la ville de 1828 à 1847. Il fut rebaptisé Mont des Roses puis prit son nom définitif de Rosemont. L'histoire retiendra que le quartier fut dénommé ainsi grâce à Eudes de Rougemont, archevêque de Besançon, qui édifia une maison forte, sans en avoir le droit sur le mont Rognon. En , les relations entre le prélat et les Bisontins se tendirent et la bâtisse fut attaquée et démolie par les bourgeois des sept quartiers de la ville.
Au fil des décennies, les différents commerces et vignes ont disparu pour faire place à la construction massive de logements. À la fermeture de l'entreprise de salaison « le Rosemont » (qui compta jusqu'à 350 salariés) en 1985, le quartier est devenu entièrement résidentiel. Le Rosemont est souvent associé à son « grand frère », Saint-Ferjeux.

Équipement et infrastructure 
 Les jardins familiaux de Rosemont-Vignerons : installés dans le périmètre du stade de Rosemont, les jardins familiaux comptent 56 parcelles de  chacune.

Équipement sportif 
 Stade de Rosemont : il comprend 4 terrains de football, un stand de tir air comprimé à 10 mètres (Société de Tir de Besançon - www.stbesancon.com), un boulodrome et une aire entièrement dédiée au BMX.

Administration 
 Habitat 25 : office public d'HLM du département du Doubs.

Enseignement 
 École maternelle publique de Rosemont
 École primaire publique de Rosemont

Transport 
C'est la compagnie Ginko qui gère le transport urbain de la ville
 Les lignes  desservent le quartier.

Saint-Ferjeux (Besançon)